Als Jordan-Zerlegung werden bezeichnet:

die Hahn-Jordan-Zerlegung in der Maßtheorie
die Jordansche Normalform von Matrizen
die Jordan-Chevalley-Zerlegung in der Theorie der Lie-Gruppen und Lie-Algebren